Tal der Hoffnung steht für:

 Tal der Hoffnung (Südgeorgien), Tal auf Südgeorgien im Südatlantik
 Tal der Hoffnung (Film), spanisch-deutsch-italienischer Film von Alfonso Balcázar (1967)